Klimov je priimek več oseb:
 Ivan Dimitrijevič Klimov, sovjetski general
 Vladimir Jakovlevič Klimov, sovjetski general

Drugo:
Klimov (OKB) - proizvajalec letalskih motorjev